Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк (, 27 января 1814 — 17 сентября 1879) — французский архитектор, реставратор, искусствовед и историк архитектуры, идеолог неоготики, основоположник архитектурной реставрации.

Биография 
Родился в семье парижского чиновника, близкой к артистическим кругам: мать Эжена устраивала богемные салоны, дядя по матери — известный художник Этьен-Жан Делеклюз. В 1830 году, во время Июльской революции, Эжен Эмманюэль оказался на баррикадах, а затем отказался поступать в престижное училище изящных искусств, предпочитая практическую работу учеником в архитектурной фирме .

После поездки в Италию (1836—1837), в 1840 году принял предложение Проспера Мериме (в то время — государственного инспектора по историческим памятникам) заняться реставрацией средневекового романского аббатства св. Марии Магдалины в Везле. За этим последовали 40 лет активной реставраторской работы.

С 1853 года Виолле-ле-Дюк — генеральный инспектор церковных построек Франции. Как самостоятельный архитектор он спроектировал и построил три церкви в Каркассоне,  и , а также памятник Наполеону и его братьям в Аяччо. В 1874 году Виолле-ле-Дюк был вынужден покинуть пост по обвинению в «вольнодумстве» и ушёл в политику, был избран в .

Научные работы и публицистика 
Во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. Виолле-ле-Дюк — военный инженер-подполковник действующей армии. Опираясь на военный опыт, он издал полемическую монографию «История одной крепости» (, 1874), в которой предложил военную стратегию будущей обороны Франции, опираясь на реальную историю крепости Рош-Понт. Военные теории Виолле-ле-Дюка непосредственно повлияли на подготовку оборонительных линий Франции перед обеими мировыми войнами.

Авторству Виолле-ле-Дюка принадлежат как монографии, описывающие отдельные памятники, так и фундаментальные 10-томный «Толковый словарь французской архитектуры XI—XVI века» (1854—1868), 6-томный «Толковый словарь французской утвари от Каролингов до Ренессанса» (1858—1875), двухтомник «Беседы об архитектуре» (1863—1872), а также популярные издания.

В конце жизни, в 1877 году, Виолле-ле-Дюк издал альбом-справочник «Русское искусство. Его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность». Он приходил в восторг от памятников русского шатрового зодчества, таких как Дьяковская церковь и храм в Путинках, и видел в них свидетельство «индо-татарского» влияния. Истоки владимиро-суздальских рельефов он искал в Персии. Такие легковесные сближения вызвали опровержение со стороны Фёдора Буслаева (статья «Русское искусство в оценке французского ученого», 1879).

Методика реставрации 

Виолле-ле-Дюк привнёс во французскую научную школу методику точного, археологического подхода к обмерам и описаниям предметов старины, однако его практический опыт реставрации был, по меньшей мере, спорным:

Реставрировать здание не значит подновлять его, ремонтировать или перестраивать; это значит — восстанавливать его завершённое состояние, какого оно могло и не иметь никогда до настоящего времени.

Такой подход вызывал противодействие противоположного лагеря «консерваторов», возглавляемых Джоном Рёскином, который упрекал Виолле-ле-Дюка в том, что после его реставрации «нельзя собрать даже обломков» настоящей старины. Крайний пример подхода Виолле-ле-Дюка — замок Пьерфон, в «реставрации» которого доминировала идея создания «идеального здания» средневекового стиля.

Идея творческого воссоздания средневековых памятников «по Виолле-ле-Дюку» прижилась во многих странах Европы; именно ей обязаны своим внешним видом многие сохранившиеся памятники — от замка Карлштейн до Успенского собора во Владимире-Волынском.

С точки зрения современной практики консервации зданий, реставрационный подход Виолле-ле-Дюка рассматривается как слишком свободный, субъективный и базирующийся на интерпретациях, однако некоторые архитектурные памятники могли бы быть утеряны без его участия в их восстановлении.

Музей сравнительной скульптуры в Трокадеро 
Эжен Виолле-ле-Дюк участвовал в планировании и организации Всемирной выставки в Париже 1878 года. Когда опустели выставочные залы дворца Трокадеро (), на правом берегу Сены, напротив Марсова поля и Эйфелевой башни, в которых размещалась часть французской экспозиции (позднее на этом месте построили «Дворец Шайо»), Виолле-ле-Дюк направил 11 июня 1879 года рапорт министру народного образования Жюлю Ферри с предложением использовать пустующее здание для экспозиции нового типа. Его предложение было принято 4 ноября 1879 года. 20 декабря организатором экспозиции и директором будущего музея был назначен выдающийся археолог и коллекционер Александр дю Соммерар, создатель Музея национальных древностей (Музея Клюни) ().
 
Свою идею Виолле-ле-Дюк назвал «Музеем сравнительной скульптуры в Трокадеро» (). Она отчасти была подготовлена концепцией циклического развития искусства, изложенной в работе Анри Фосийона «Жизнь форм» (, 1934). В основу экспозиции Виолле-ле-Дюк полагал не диахронный подход (размещение экспонатов в хронологической последовательности «вдоль оси времени»), а синхронный («поперечный срез» времени), с помощью которого сравнивают процессы и состояния, происходящие одновременно в разных местах либо разновременно на схожих этапах развития.

В преамбуле к своему докладу Виолле-ле-Дюк писал: «У тех народов, которые достигли высокого уровня развития цивилизации, искусство скульптуры подразделяется на три периода: подражание природе и более или менее достоверное и разумное её воспроизведение; архаическая эпоха, в которую искусство ставит себе целью отражение типов; эпоха эмансипации и поиска правдивости в деталях, совершенствование способов наблюдения и исполнения. Не у всех народов можно наблюдать все указанные фазы. Одни проходят все три фазы, другие — лишь две первые, не выходя за пределы сакрального искусства. Так было у большинства народов Востока, у древних египтян и византийцев. Но какую бы из цивилизаций мы ни взяли, везде развитие скульптуры в рамках каждого из упомянутых периодов удивительно сходно. Так, весьма много общего между так называемым эгинетическим, или архаическим, периодом греческого искусства и архаическим искусством Франции XII века. Точно также весьма интересно констатировать аналогии между развитием искусства скульптуры в Древней Греции (начиная со времён Перикла) и во Франции (начиная с XIII века). Таким образом, если продуманно соединить муляжи, сделанные с египетских скульптур собственно архаического периода (то есть созданных между шестой и восемнадцатой династиями), или же муляжи греческих скульптур времени архаики, а также французских статуй XII века, подобное сопоставление позволяет убедиться в том, что все три указанные стадии в развитии искусства, столь удалённые одна от другой во времени и с точки зрения общественных условий, основываются на одном и том же принципе и приводят к более или менее сходным результатам».

Далее Виолле-ле-Дюк прилагал подробные планы всех залов будущего музея. В одном зале он предлагал поместить гипсовые слепки () сакральной греческой скульптуры и статуи Королевского портала Шартрского собора, в другом — классические скульптуры времени Фидия и Франции XIII—XIV веков. По его мнению, должно возникнуть ощущение, что эти произведения «принадлежат к одной и той же школе с точки зрения интерпретации природы» и зрителям «можно было бы дать полное представление о французской скульптуре». Далее Виолле-ле-Дюк развивал свои идеи на примере скульптуры Фландрии, Бургундии, средневековой Германии.

Архитектор не увидел своего музея, который был создан вскоре после его кончины в ноябре 1879 года. Первые четыре зала открыли для публики 28 мая 1882 года, ещё три в 1886 году. Однако Музей сравнительной скульптуры просуществовал недолго — не все смогли оценить оригинальность замысла. Он был закрыт из-за нехватки бюджета. Парижская Всемирная выставка 1937 года послужила поводом для того, чтобы ликвидировать Дворец Трокадеро. На его месте по проекту архитекторов Л. Буало, Ж. Карлю и Л. Азема возвели Дворец Шайо, который полукругом охватил сады Трокадеро.
 
В новом дворце разместились несколько музеев: Музей человека, Музей флота. Левое крыло занимает Музей национальных памятников Франции. В нём за последние 130 лет собраны тысячи полноразмерных гипсовых слепков, многие происходят из Музея сравнительной скульптуры Виолле-ле-Дюка. Однако в целом экспозиция музея, в которой находятся шедевры французского средневекового искусства, построена традиционно и не отражает концепции прогрессивного развития искусства.

Основные реализованные реставрационные проекты 
 Собор Парижской Богоматери
 Коллегиальная церковь Богоматери (фр.) в Семюр-ан-Осуа (1841—1865, совместно с Лассю),
 Аббатство Сен-Дени (1846—1879),
 Сент-Шапель (c 1840),
 Амьенский собор (1850—1859),
 цитадель Каркассона,
 замок Куси (1856—1866),
 замок Пьерфон,
 Венсенский замок
 Аббатство Везле
 Замок Браунфельс

Переводы сочинений 

 Русское искусство. Его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность. — М.: Изд-во Художественно-промышленного Музеума, 1879.
 Беседы об архитектуре: В 2-х тт. / Пер. с франц. А. А. Сапожниковой под ред. А. Г. Габричевского. — М.: Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1937—1938.
 Жизнь и развлечения в средние века. — СПб.: Евразия, 2003. — 384 с. — ISBN 978-5-8071-0258-4.
 Крепости и осадные орудия. Средства ведения войны в Средние века. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2007. — 255 с. — ISBN 978-5-9524-2980-2.
 Энциклопедия готической архитектуры. — М.: Эксмо; Наше слово, 2012. — 512 с. — ISBN 978-5-699-60674-0.

Примечания

Литература 
 Кирпичников А. Н. Виолле-ле-Дюк. Жизнь, деятельность, творчество // В кн.: Виолле-ле-Дюк. Жизнь и развлечения в средние века. — СПб.: Евразия, 2003.

Архитекторы Франции XIX века
Архитекторы неоготики
Историки Франции
Историки архитектуры
Теоретики архитектуры
Медиевисты
Реставраторы по алфавиту
Реставраторы Франции
Похороненные на кладбище Буа-де-Во
Учёные XIX века